Kari (reus), figuur uit de Noordse mythologie
 Kari (India), plaats in India
 Kari (maan), maan van de planeet Saturnus
 Kari, moderne vrouwelijke voornaam Kari (de Noorse vorm van Karin)
 Kári, Oudnoordse mannelijke voornaam Kári (in het moderne Noors Kåre)
 Korea Aerospace Research Institute (KARI), Zuid-Koreaans ruimteagentschap